Santa Cilia, commune d'Espagne
 Le pluriel du mot latin cilium
 En anglais, cela correspond à Cil cellulaire

Prénom 
Cilia est le prénom de 
 Cilia Sawadogo (née en 1965), cinéaste canado-germano-burkinabé
 Cilia Flores (née en 1953), ancienne présidente de l'Assemblée nationale du Venezuela